Комерс има више значења:
 Комерс (Џорџија)
 Комерс (Калифорнија)
 Комерс (Тексас)
 Комерс (Мисури)
 Комерс (Оклахома)